MLQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malalaua (Papua Nuova Guinea)
 mlq – codice ISO 639-3 della lingua maninkakan occidentale